Valencia de Alcántara (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
 Valencia de Alcántara (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Cáceres